Markvartice bezeichnet

einen Ortsnamen
Markvartice u Děčína (Markersdorf), Gemeinde im Okres Děčín
Markvartice u Sobotky (Markwartitz), Gemeinde im Okres Jičín
Markvartice u Staré Říše (Markwartsdorf), Gemeinde im Okres Jihlava
Markvartice u Třebíče (Markwartsdorf), Gemeinde im Okres Třebíč
Markvartice v Podještědí (Markersdorf), Ortsteil von Jablonné v Podještědí, Okres Česká Lípa
Markvartice (Markwartitz), Ortsteil von Zubčice, Okres Český Krumlov 
Markvartice u Široké Nivy, Ortslage von Široká Niva, Okres Bruntál
Markvartice, Ortslage von Sobíňov, Okres Havlíčkův Brod
ein böhmisches Adelsgeschlecht, siehe Markwartinger